Madden NFL 2002 — спортивная игра, симулятор американского футбола. Является 13 игрой в серии Madden NFL. На обложке изображён бывший квотербек команды Даант Калпеппер.

Рецензии и награды

Версии «Madden NFL 2002» для PlayStation, PlayStation 2, Gamecube, Nintendo 64, Game Boy Color и Xbox получили положительные отзывы, в отличие от версии для PC.

Примечания 

Игры для Nintendo 64
Игры для Game Boy Color
Игры для Game Boy Advance
Игры для GameCube
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation 2
Игры для Windows
Игры для Xbox
Компьютерные игры 2001 года
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные EA Tiburon
Компьютерные игры, изданные EA Sports